Ter steht für:
 Ter, Fluss in Spanien
 ter-, Zahlenpräfix für drei
 ter, Bestandteil niederländischer Namen; siehe Adelsprädikat#Niederlande
 ter, Zahlwort für einen dritten Unterpunkt; siehe Wiederholungszahlwörter (Iterativzahlen) und Vervielfältigungszahlwörter (Multiplikativa)

Ter ist ein Namensteil folgender Personen:
 Alfred Ter-Mkrtchyan (* 1971), deutscher Ringer
 Alla Jerwandowna Ter-Sarkisjanz (1937–2019), russische Historikerin und Ethnografin
 Anahide Ter Minassian (1929–2019), französische Historikerin armenischer Abstammung
 Anna Ter-Awetikjan (1908–2013), erste armenische Architektin
 Anuschawan Ter-Gewondjan (1887–1961), armenischer Komponist
 Arkadi Ter-Tadewosjan (1939–2021), armenischer Generalmajor
 Gisbert Ter-Nedden (1940–2014), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Igor Aramowitsch Ter-Owanessjan (* 1938), sowjetischer Leichtathlet
 John Ter-Tadewosjan (1926–1988), sowjetisch-armenischer Komponist und Violinist
 Karen Awetowitsch Ter-Martirosjan (1922–2005), russischer Physiker
 Lewon Ter-Petrosjan (* 1945), armenischer Politiker, Präsident von Armenien (1991–1998)
 Marc-André ter Stegen (* 1992), deutscher Fußballspieler und Nationaltorwart
 Michel Ter-Pogossian (1925–1996), US-amerikanischer Physiker
 Norat Ter-Grigorjanz (* 1936), sowjetisch-armenischer Generalleutnant und Militärkommandeur
 Patricia Ramirez Silvana Ter Hart (* 1980), argentinische Sängerin, Model, Schauspielerin, Tänzerin und TV-Moderatorin, siehe Coki Ramírez
 Rouben Ter-Arutunian (1920–1992), georgisch-russisch-amerikanischer Kostüm- und Bühnenbildner
 Ruben Ter-Minasjan (1882–1951), armenischer Politiker, Mitglied der Armenischen Revolutionären Föderation und Kriegsminister der Demokratischen Republik Armenien 
 Wagarschak Arutjunowitsch Ter-Waganjan (1893–1936), sowjetischer Schriftsteller
 Wilhelm Ter-Nedden (1904–2000), deutscher Verwaltungsjurist

ter steht für:
 Terêna (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der indigenen Terêna, eine der Arawak-Sprachen im Mato Grosso do Sul, Brasilien 

TER steht für:
 Total Expense Ratio, eine Kennzahl zur Beurteilung der Kosten von Investmentfonds
 TouristikEisenbahnRuhrgebiet, ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen
 Toxicity Exposure Ratio, Risikoindikator für Pflanzenschutzmittel
 Transport express régional, die Untergesellschaft der französischen Staatsbahn für den Regionalverkehr
 Tren Español Rápido, eine ehemalige spanische Schnellzuggattung (1965–1990) 
 TYPO3 Extension Repository, Verzeichnis von TYPO3-Erweiterungen; siehe TYPO3#Verschiedene Arten
 Base Aérea das Lajes, Militärflugplatz der Azoreninsel Terceira (IATA-Flughafencode)

Siehe auch:
 Teer
 Tehr
 Ther

Abkürzung